Atikerleq bezeichnet:
 Atikerleq (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Atikerleq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland